Иван Анатольевич Шинкаренко (; род. 1 октября 1986 года, Киев) — украинский предприниматель, политик.

Народный депутат Украины IX созыва.

Биография 
Он окончил Киевский политехнический институт.

Шинкаренко является директором ООО «Душистая печь». Соучредитель ООО «Флауэр сервис».

Инженер  Академии наук Украины.

Соучредитель, руководитель ОО «Центр экологических исследований и развития».

Политическая деятельность 
Кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» на парламентских выборах 2019 года, № 121 в списке. На время выборов: инженер Института возобновляемой энергетики Академии наук Украины, беспартийный. Проживает в Одессе.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики, председатель подкомитета по вопросам международного партнёрства и сотрудничества по реализации антикоррупционной политики в финансовой, агропромышленной и энергетической сферах.

Член Украинской части Парламентского комитета ассоциации.

Руководитель группы по межпарламентским связям с Мексиканскими Соединёнными Штатами, заместитель руководителя группы по межпарламентским связям с Федеративной Республикой Бразилия.

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Киевского политехнического института
Члены партии «Слуга народа»
Народные депутаты Верховной рады Украины IX созыва
Персоналии:Одесса